Charme steht für:
 Charme, Eigenschaft eines Individuums
 Charme (Musik), brasilianische Band 

Orte:
 Charme (Wisconsin), Ort im Crawford County, USA
 Charmé, Gemeinde im Département Charente, Frankreich
 La Charme, Gemeinde im Département Jura, Frankreich
 Le Charme, Gemeinde im Département Loiret, Frankreich

Siehe auch:
 Mit Schirm, Charme und Melone (britische Fernsehserie)
 Charmes (Begriffsklärung)
 Charm (Begriffsklärung)